I – dziewiąta litera alfabetu łacińskiego, dwunasta litera alfabetu polskiego.

I 
 cyfra rzymska oznaczająca „1”.
 Jod – symbol chemiczny pierwiastka
 Włochy (międzynarodowy kod samochodowy Włoch)
 Natężenie prądu stałego – wielkość fizyczna
 Moment bezwładności – wielkość fizyczna
 oznaczenie macierzy jednostkowej
 popęd – wielkość fizyczna
Muzyka:
 I – minialbum grupy Meshuggah
 I – album holenderskiego rapera i producenta Cilvaringza
 I – album śląskiej grupy muzycznej grającej industrial metal
 I – album niemieckiego DJ i producenta muzycznego Felixa Jaehna
 I – supergrupa z Norwegii, wykonująca blackened heavy metal
 Grupa "i" – polski zespół wokalny

i 
 jednostka urojona
  – symbol IPA samogłoski przymkniętej przedniej niezaokrąglonej
 oznaczenie koniukcji

Zobacz też 
 I wiek
 skrót jednoliterowy